Horseshoe, ovvero "ferro di cavallo" in lingua inglese, può indicare:

Cucina 
 Horseshoe sandwich – piatto statunitense

Geografia 
Australia
 Horseshoe – città fantasma dell'Australia Occidentale

Stati Uniti d'America
 Horseshoe – comunità non incorporata dell'Arkansas
 Horse Shoe – comunità non incorporata della Carolina del Nord

Sport 
 Horseshoe Resort – stazione sciistica di Oro-Medonte, in Canada

Trasporti 
 Horseshoe Bridge – ponte di Perth, in Australia
 Horseshoe Curve – curva della Norfolk Southern Railway, negli Stati Uniti d'America
 Horseshoe route – itinerario per idrovolanti

Pagine correlate 
 The Horseshoe
 Horseshoes
 Horseshoe Bend
 Horseshoe Canyon
 Horseshoe Mountain